O N1 League é o campeonato da primeira divisão da ilha de Neves, em São Cristóvão e Neves, o campeão não é conhecido como campeão nacional, atualmente sete equipes disputam o torneio.

Principais clubes do país 
All Stars Football Club
BAS Stoney Grove Strikers
Bronx United Football Club
Caribbean Cable Bath United
Pioneers Football Club
SL Horsford Highlights
Vance Amory Stones United

Campeões 
2004 : Bath United
2004/05 : Fitness Pioneers
2005/06 : Harris United
2006/07 : BAS Stoney Grove Strikers
2007/08 : SL Horsford Highlights
2008/09 : SL Horsford Highlights
2009/10 : BAS Stoney Grove Strikers
2010/11 : abandonado
2011/12 : não realizado
2012/13 : não realizado
2013/14 : SL Horsford Highlights
2014/15 : não realizado
2015/16 : não realizado
2016/17 : SL Horsford Highlights

Performance por clube

Ver também 
Liga dos Campeões da CONCACAF
Copa Interclubes da UNCAF
Campeonato de Clubes da CFU
Superliga Norte-Americana
Campeonato Centroamericano
Liga da CONCACAF
Campeonato de Clubes do Caribe
Caribbean Club Shield
Recopa da CONCACAF
Copa Gigantes da CONCACAF
Copa das Ligas

Links externos 
Saint Kit

Futebol de São Cristóvão e Neves
Sao Cristovão e Neves